Moishe Aryeh Friedman (ur. 1972 w Nowym Jorku) – ortodoksyjny działacz organizacji antysyjonistycznych, twórca i jedyny członek Austriackiego Ortodoksyjnego Stowarzyszenia Antysyjonistycznego, szerzej znany z uczestnictwa w teherańskiej konferencji poświęconej holokaustowi.

Życiorys 
Dzieciństwo spędził w Williamsburgu (Brooklyn, Nowy Jork). Jest zagorzałym przeciwnikiem istnienia państwa Izrael, zwolennikiem jego likwidacji i oddania jego terytorium Palestyńczykom. W swoich poglądach zbliża się do chasydzkiego ruchu Satmar i ruchu Naturej Karta. Friedman nigdy nie otrzymał smichy rabinackiej, co stało się przyczyną kontrowersji i oskarżeń o uzurpację tytułu rabina ze strony Naczelnych Rabinów Izraela.

11 grudnia 2001 na zaproszenie prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadineżada wziął udział w konferencji w Teheranie poświęconej holokaustowi, na której nazwał zagładę Żydów udaną fikcją. Friedman uważa, że „działające w ukryciu jednostki, sprawcy jak i finansowi poręczyciele odpowiedzialni za niektóre zbrodnie Drugiej Wojny Światowej w rzeczywistości sami byli syjonistami”.

W maju 2006 r. Friedman spotkał się na konferencji w Sztokholmie (Szwecja) z Atefem Adwanem, członkiem Hamasu oraz Pełniącym Obowiązki Ministra Rządu Palestyńskiego.

11 marca 2007 został dotkliwie pobity na terenie obozów Auschwitz-Birkenau przez członków żydowskiej młodzieżowej organizacji ZAKA.

Friedman jest także znany ze związków ze skrajnie prawicową Austriacką Partią Wolności. Jeden z jej polityków był uczestnikiem bar micwy jego syna.

Przypisy 

Osoby negujące Zagładę Żydów
Antysyjoniści
Amerykanie pochodzenia żydowskiego
Ludzie urodzeni w Nowym Jorku
Urodzeni w 1972